Cosroes I «el Just» (531-579) rei de la dinastia sassànida durant el Segon Imperi Persa 
 Cosroes II, emperador sassànida que va governar entre els anys 590 i 628, fill d'Ormazd IV (579-590) i net de Cosroes I 
 Cosroes III (629), rei sassànida en lluita contra altres pretendents, que va governar breument a Khorasan durant el regnat del Mihrànida general Shahrbaraz que va agafar control de l'Imperi sassànida després d'haver assetjat Ctesifont
 Cosroes IV o Khosrow IV, usurpador sassànida que va governar breument el 631 
 Cosroes V o Khosrau V, rei de l'Imperi Sassànida de març a l'abril del 631
 Khusraw l'usurpador, efímer rei sassànida de Pèrsia, de parentiu indeterminat amb altres reis 
 Khusraw Khan Barwari, esclau d'origen hindú al servei de Kutb al-Din Mubarak Shah I Khalji 
 Khusraw Mirza, fill de Jahangir
 Khusraw Xah, turc dels quiptxaqs i emir dels timúrides de Samarcanda, enterrat a Khusraw Bagh
 Khosraw Pasha, gran visir otomà 
 Khosrov I, nom que dona Moisès de Khoren a Tiridates II, rei d'Armènia des del 216 fins almenys el 238, potser fins al 252
 Khosrov I d'Armènia
 Khosrov II d'Armènia, rei d'Armènia Occidental del 283 al 287
 Khosrov III d'Armènia, rei d'Armènia del 330 al 339
 Khosrov IV d'Armènia, rei d'Armènia del 387 al 392 i per segona vegada del 414 al 415